Вади́м Заха́ров: Захаров, Вадим Александрович (1920 — ?) — депутат Верховного Совета СССР 7-го созыва. 
 Захаров, Вадим Арисович (род. 1959) — советский и российский художник, лауреат Премии Кандинского.
 Захаров, Вадим Павлович (1896—1983) — советский учёный, академик АН КазССР.
 Захаров, Вадим Петрович (род. 1975) — российский химик, доктор наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ.